Poloniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Polonium und Sauerstoff:

Polonium(II)-oxid, PoO
Polonium(IV)-oxid, PoO2
Polonium(VI)-oxid, PoO3 (nur in Spuren erzeugt)